

Бідайик — село, Аягозький район, Абайська область
 Бідайик — село, Джангельдинський район, Костанайська область
 Бідайик — село, Бідайицький сільський округ, Жанааркинський район, Улитауська область
 Бідайик — село, Цілинний сільський округ, Жанааркинський район, Улитауська область
 Бідайик — село, Уаліхановський район, Північноказахстанська область